«Про́мах граждани́на Лошако́ва» — повесть известного советского писателя Юрия Коваля, опубликованная в 1989 году. Юмористический детектив, рассказывающий о том, как милиционеры города Карманова при помощи Васи Куролесова и пса Матроса задержали опасного бандита по кличке Харьковский Пахан. Повесть издавалась также под названием «Куролесов и Матрос подключаются».

Третья по времени написания (однако по внутренней хронологии действия, возможно, вторая) часть детективной трилогии о Васе Куролесове, началом которой является повесть «Приключения Васи Куролесова» (1971), а продолжением — «Пять похищенных монахов» (1976). Она менее известна, чем две первые части трилогии, написана с более чем 10-летним отрывом от них и переиздавалась намного меньше.

История создания 
Повесть впервые опубликована в 1989 году в журнале «Пионер» (№ 9—10), с иллюстрациями Леонида Тишкова и послесловием Марины Москвиной. Впоследствии повесть издавалась также под названием «Куролесов и Матрос подключаются» с рисунками Виктора Чижикова.

Как и в повести «Приключения Васи Куролесова», сюжет «Промаха гражданина Лошакова» отчасти связан с работой в милиции отца писателя — Иосифа Яковлевича Коваля, который одно время был начальником уголовного розыска города Курска. Курск неоднократно упоминается в тексте повести.

Сюжет 
Действие происходит в городах Карманове и Картошине, а также окрестных деревнях.

Вася Куролесов со своим псом Матросом вновь приезжает из деревни Сычи, где он работает трактористом, чтобы подключиться к расследованию. Вместе с капитаном Болдыревым и старшиной Таракановым ему удаётся задержать бандитов, ограбивших на дороге гражданина Лошакова. А лёжа в засаде в лесу во время следующего задания Вася замечает подозрительную личность и начинает за ней слежку. Этой личностью окажется сам Харьковский Пахан, и в погоне за ним Вася неожиданно для себя окажется в подвале с брюквой, где встретит свою любовь…

Персонажи

Главные герои 
 Василий Феофилыч (Вася) Куролесов 
 Матрос (пёс)
 Шурочка — дочь Зинки, возлюбленная Васи.

Кармановская милиция 
 Болдырев — капитан милиции.
 Тараканов — старшина милиции.
 Загорулько — дежурный в отделении милиции.
 Басилов — шофёр.

Преступные элементы 
 Харьковский Пахан (Квадратная Будка)
 Зинка — подруга Пахана.
 Хрипун — сообщник Пахана из деревни Глухово.
 Носкорвач
 Васька
 Фомич
 Наган 
 Обрез

Другие персонажи 
 Гражданин Лошаков — заместитель председателя колхоза «Великие Лучи».
 Зябликов (Журавель) — кармановский бильярдист.
 Райка
 Симка
 Натолий Фёдорыч (Воруйнога)

Интересные факты 

 Первоначальным вариантом фамилии гражданина Лошакова был «Конев». А в тексте повести капитан Болдырев, перепутав, называет Лошакова в бильярдной Коровьим.
 Хотя в повести «Пять похищенных монахов» Вася представляется полным именем «Василий Константинович», в «Промахе гражданина Лошакова» капитан Болдырев обращается к нему: «Василь Феофилыч!».
 Капитан Болдырев в повести пребывает в основном в раздражительном настроении, требует от Тараканова, чтобы тот сбрил усы и не хочет принимать Куролесова на работу в милицию.
 Почувствовав возле дома Харьковского Пахана необычный запах, старшина Тараканов спрашивает: «Не укроп ли?» В первой части трилогии ту же фразу дважды произносит капитан Болдырев.
 В повести имеется и другая аллюзия на первую часть трилогии: в кармановском отделении милиции «на стене виднелась полустёртая надпись: „Вася и Батон тянули здесь…“».
 Как и в двух других частях трилогии, знаменитые часы-луковица Васи Куролесова в определённый момент играют мелодию «Я люблю тебя, жизнь, И надеюсь, что это взаимно…»
 По повести сложно определить местонахождение города Карманова (и Картошина, находящегося где-то неподалёку). С одной стороны, оба города должны находиться в Курской области — именно в Карманов неоднократно приходит гражданин Лошаков, направляясь в Курск. С другой стороны, про деревню Глухово, расположенную в той же местности, говорится, что она находится в трёх километрах от канала Москва—Клязьма, что согласуется с местоположением Карманова в двух первых частях трилогии — северо-восток Подмосковья (предположительно Пушкинский район).
 И в городе Карманове, и в городе Картошине имеется улица Сергеева-Ценского.
 В этой повести нет прямых отсылок ко второй части («Пять похищенных монахов»), которые бы позволили установить относительную хронологию событий. Не исключено, что хотя «Промах гражданина Лошакова» был написан гораздо позже, чем «Монахи», хронологически действие в повести разворачивается до событий, описанных в «Монахах». В частности, в «Промахе» Вася всё ещё раздумывает о том, оставаться ли ему трактористом в селе или пойти работать в милицию; в «Монахах» он действует как профессиональный милиционер и его работа трактористом в деревне ни разу не упоминается.

Отзывы 
В послесловии к журнальному изданию повести Марина Москвина приводит отзыв иллюстратора повести Леонида Тишкова:

В качестве примера приводится фраза Васи Куролесова из главы 15 «Второе убийство»:

Издания 
 Промах гражданина Лошакова: повесть // «Пионер». 1989. № 9—10.
 Приключения Васи Куролесова; Промах гражданина Лошакова; Пять похищенных монахов: повести. Ижевск: Странник, 1992. — 224 с.
 Куролесов и Матрос подключаются: повесть. М.: Самовар 1990, 2000. — 109 с ISBN 5-85066-157-3 (и переиздания)

В конце 2016 года трилогия о Куролесове была переиздана под одной обложкой Издательским проектом «А и Б» с новыми иллюстрациями Марии Грачёвой и обширный комментарием, составленным литературоведами Олегом Лекмановым, Романом Лейбовым и издателем Ильёй Бернштейном Презентация книги состоялась 25 ноября в Дом-музей Бориса Пастернака в Переделкино и 4 декабря в Центральном Доме художника во время книжной выставки-ярмарки Non/fiction. Новое издание было высоко оценено критиками: так, Галина Юзефович отметила, что благодаря усилиям комментаторов «трилогия оказывается совсем не той книгой, которую многие из нас знают с детства и с удовольствием читают собственным детям, — похожей, но при этом куда более длинной, сложно устроенной и разнообразной».

Экранизации 
 В мае 2007 года кинокомпания «Тундра фильм» объявила о подготовке к съёмкам приключенческой комедии «Невероятные приключения Васи Куролесова», сценарий которой был написан по двум повестям Юрия Коваля — «Приключения Васи Куролесова» и «Куролесов и Матрос подключаются». Режиссёром фильма станет Слава Росс, в главных ролях Ричард Бондарев (Куролесов), Алексей Булдаков (капитан Болдырев), Сергей Баталов (старшина Тараканов). Начало съёмок было запланировано на весну 2008 года, однако из-за отсутствия финансирования со стороны Федерального агентства по культуре и кинематографии подготовка была приостановлена.

Примечания

Ссылки 
 Текст повести на lib.ru
 Текст повести на fictionbook.ru
 Сканированные выпуски журнала «Пионер» в формате Djvu

Повести Юрия Коваля
Повести на русском языке
Повести 1989 года
Детективные повести
Юмористические повести
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Пионер»